Raufoss – località della Norvegia
Raufoss – azienda norvegese di munizioni
Raufoss Fotball – società calcistica norvegese